Downie kan som auktorsförkortning betyda:

 Dorothy G. Downie
 Dorothy Downie

Robotskapade auktorsförkortningar